Isola di San Pietro kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Ìsola di San Pietro (Sardinien) – en ö i Sardinien, 
 Isola San Pietro (Venedig) – en ö i Venedig, Veneto, Provincia di Venezia, 

Robotskapade Italienförgreningar